

Patronyme 

Mohamed Fadhel Ben Achour (), né le  à La Marsa et décédé le , est un théologien, écrivain, syndicaliste, patriote et intellectuel tunisien.
Mohamed Fadhel Khelil (), né à Gafsa et mort le  est un homme politique tunisien.
Khaled Fadhel, né le  à Tunis, est un footballeur international tunisien. Il évolue au poste de gardien.
Amer Maatouq Al Fadhel () (né le  à Koweït City au Koweït) est un joueur de football international koweïtien.

Prénom 
 
Patronyme tunisien